Альбио́н: ()
 Альбион — древнейшее название Британских островов.
 Альбион (Блейк) — персонаж многих литературных и изобразительных произведений Уильяма Блейка.
 (15760) Альбион — транснептуновый объект.
 «Альбион» — старейший уругвайский футбольный клуб.
 «Альбион Роверс» — шотландский футбольный клуб из города Котбридж.
 «Бертон Альбион» — английский футбольный клуб.
 «Брайтон энд Хоув Альбион» — английский футбольный клуб.
 «Вест Бромвич Альбион» — английский футбольный клуб.
 Операция «Альбион» — сражение за Моонзундские острова в ходе Первой мировой войны.
 Альбион — название вымышленного континента, известной серии компьютерных игр под названием Fable (Fable: The Lost Chapters — 1 часть).
 Albion Online — кроссплатформенная массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра в средневековой стилистике.
 HMS Albion — корабли Королевского флота под названием Albion.
 Альбион — плато во Франции.

См. также 
 Албион — принятая в русском языке передача современных английских географических названий Albion.